Супер 10 (Super 10) — название нескольких спортивных состязаний(не путать с мультсериалом вышедший в 2021 году, являющим скивелом мультсериала "Металионы").

 Супер 10 — название чемпионата Бразилии по регби.
 Супер 10 — название чемпионата Италии по регби в 2001—2009 годах.